Dongola – centro abitato del Sudan
 Dongola – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America
 Dongola – sito archeologico del Sudan